Triefenbach ist ein geographischer Name:

 Triefenbach (Kropsbach), Unterlaufname Wiesgraben, rechter Zufluss des Kropsbachs nahe dem Kindelsbrunnerhof, Ortsgemeinde Gommersheim, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Triefenbach (Lisberg), Weiler der Gemeinde Lisberg im Landkreis Bamberg, Bayern